Ilopango steht für: 
 die Stadt Ilopango, nahe El Salvadors Hauptstadt San Salvador 
 der Vulkanberg Ilopango, nahe El Salvadors Hauptstadt San Salvador 

Siehe auch:
 Ilopango-See, der Kratersee auf dem Vulkanberg Ilopango, nahe El Salvadors Hauptstadt San Salvador